Beeldvlak (optica)
 Beeldvlak (beeldende kunst)